Káňa ist der Familienname folgender Personen:
 Jan Káňa (* 1990), tschechischer Eishockeyspieler
 Irena Káňová (1893–1965), tschechoslowakische Politikerin
 Tomáš Káňa (* 1987), tschechischer Eishockeyspieler